Ви́лли Брандт (; настоящее имя — Ге́рберт Эрнст Карл Фрам, ; 18 декабря 1913, , Германская империя — 8 октября 1992, Ункель, Нойвид, , Германия) — немецкий социал-демократический политик и государственный деятель, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 1964—1987 годах, четвёртый федеральный канцлер ФРГ (1969—1974). Был первым социал-демократическим канцлером с 1930 года.

Лауреат Нобелевской премии мира (1971) за усилия по укреплению сотрудничества в Западной Европе через ЕЭС и улучшение отношений между ФРГ и странами Восточной Европы, включая взаимное признание ФРГ и ГДР.

Уже в молодости Брандт был социал-демократическим политиком и антифашистом. После прихода нацистов к власти он бежал в Норвегию, а затем в Швецию, где работал левым журналистом под псевдонимом Вилли Брандт; официально принял это имя в 1948 году. В послевоенной Германии Брандт считался одним из лидеров правого крыла СДПГ и получил первоначальную известность как правящий бургомистр Западного Берлина, потом занимал посты министра иностранных дел и вице-канцлера в кабинете Курта Георга Кизингера, а в 1969 году стал канцлером.

Будучи канцлером, он поддерживал тесные связи ФРГ с США и сосредоточился на укреплении европейской интеграции в Западной Европе, одновременно начав Новую восточную политику, направленную на улучшение отношений со странами Восточной Европы. Брандт критиковался как правыми (за Новую восточную политику), так и левыми (за поддержку политики США, включая войну во Вьетнаме, и правых авторитарных режимов). Брандт также был известен своей жёсткой антикоммунистической политикой в ФРГ, кульминацией которой стал  1972 года.

Брандт ушел с поста канцлера в 1974 году, после того как Гюнтер Гийом, один из его ближайших помощников, был разоблачен как агент Штази, секретной службы ГДР.

Биография 
Герберт Эрнст Карл Фрам, будущий Вилли Брандт, родился в вольном городе Любеке (Германская империя); своего отца Йона Меллера Вилли Брандт не знал, воспитывался матерью — Мартой Фрам, работавшей продавщицей в кооперативном магазине, — и дедом, водителем грузовика и ветераном социалистического движения.

Свою первую политическую статью он написал ещё в тринадцать лет. В 1932 году окончил гимназию; ещё гимназистом в 1929 году вступил в организацию социалистической молодёжи («Красные соколы»), годом позже стал членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 1931 году перешёл в более левую Социалистическую рабочую партию (СРП).

В 1933 году после прихода Гитлера к власти СРП была запрещена. Перейдя на нелегальное положение, партия продолжала бороться с нацистами, и Фраму, ставшему подпольщиком, было поручено создать филиал подпольной организации в Осло. В апреле 1933 года через Данию он эмигрировал в Норвегию, где изучал историю в Университете Осло. Тогда же взял себе псевдоним Вилли Брандт, под которым стал официально работать с 1947 года. В 1934 году принял участие в создании Международного бюро революционных молодёжных организаций и был избран в его секретариат от СРП.

В сентябре-декабре 1936 года Брандт по заданию руководителя подполья СРПГ в Париже Якоба Вальхера, выдавая себя за норвежского студента по имени Гуннар Гаасланд, курсировал между Норвегией и Германией для налаживания связей антифашистского подполья. В январе 1937 года от имени Социалистической рабочей партии вместе с лидерами КПГ и СДПГ, а также известными деятелями культуры подписал антифашистское воззвание к немецкому народу. В 1937 году в течение пяти месяцев в качестве военного корреспондента норвежских газет освещал события Гражданской войны в Испании.

В 1938 году Брандт был лишён гражданства немецким нацистским правительством, просил о предоставлении норвежского гражданства. Во время немецкой оккупации Норвегии в 1940 году попал в плен, но поскольку носил норвежскую военную форму, не был разоблачён и после кратковременного задержания в лагере для военнопленных смог бежать в Швецию в июне 1940 года. В августе 1940 года посольство в Стокгольме предоставило ему норвежское гражданство.

В Стокгольме Брандт оставался до конца войны, активно участвовал в организациях социал-демократов — политэмигрантов из европейских стран. Кроме того, он создал там «Шведско-норвежское бюро прессы», передававшее в международные СМИ информацию о положении дел в Германии и оккупированных странах, а также поддерживал связи со спецслужбами союзников. Брандт знал о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года от немецкого дипломата, тайно участвовавшего в Сопротивлении, и одним из первых написал книгу об этом событии. В 1944 году вновь вступил в СДПГ.

После окончания Второй мировой войны Брандт вернулся в 1945 году в Германию в качестве корреспондента скандинавских газет, поселившись в западном секторе Берлина; в 1946 году занял должность пресс-атташе норвежской военной миссии в Германии. Лишь в 1948 году он вновь принял немецкое гражданство. В 1949 году полицейский президиум в Берлине утвердил его псевдоним Вилли Брандт в качестве официального имени.

7 декабря 1970 года в Варшаве канцлер Федеративной Республики Германия Вилли Брандт, находившийся с государственным визитом в Польше, преклонил колени перед памятником героям и жертвам Варшавского гетто. Столь необычным для государственного политика жестом он, боровшийся против нацизма и рисковавший жизнью в борьбе с ненавистным режимом, просил прощения от лица миллионов немцев за его преступления против человечества.

Частная жизнь 
В 1941—1948 годах Вилли Брандт состоял в браке с Шарлоттой Торкильдсен, в котором родилась дочь Нинья.

В 1948 году он женился на вдове Рут Бергауст, девичья фамилия Хансен; стал отцом троих сыновей: Петера (1948), Ларса (1951) и Маттиаса (1961). После 32 лет совместной жизни развёлся и 9 декабря 1983 года женился на историке и публицистке Бригитте Зеебахер.

Участие в политике 
Свою политическую деятельность Вилли Брандт начал в 1948 году в качестве представителя правления партии СДПГ в Западном Берлине. В 1949 году становится берлинским депутатом СДПГ в первом немецком бундестаге. До своего избрания на пост правящего бургомистра Берлина работал в органах массовой информации.

С 1948 по 1952 годы Брандт работал платным осведомителем американской военной контрразведки, передавал американцам за вознаграждение информацию о ситуации в ГДР, о деятельности правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и молодежной организации FDJ, политзаключенных в саксонском городе Баутцен, восточногерманских верфях, фабриках, железных дорогах и телефонном оборудовании советских войск в ГДР.

В 50—60-е гг. занимал различные должности в западноберлинской организации СДПГ (в 1950 г. — член правления, в 1954—1958 гг. — заместитель председателя правления, в 1958—1963 гг. — председатель правления СДПГ Западного Берлина). Выдвигался кандидатом СДПГ на пост федерального канцлера на парламентских выборах 1961 и 1965 годов. Являлся депутатом бундестага с 1949 по 1957, с 1961 по 27 декабря 1961, а также — с 1969 по 1992, что в общей сложности составляет 31 год. Председателем Социал-демократической партии Германии был на протяжении 23 лет — дольше, чем кто-либо, кроме Августа Бебеля.

Занимаемые посты:
 В 1957—1966 годах — правящий бургомистр Западного Берлина. В это время он приобрёл особую популярность своими решительными действиями во время Берлинского кризиса. На выборах в Берлине 1963 года СДПГ набрала 61,9 % голосов, что стало вторым лучшим результатом за всю историю существования партии. Кроме того, Вилли Брандт нашёл международную поддержку в лице Джона Кеннеди, принимавшего его в Белом Доме в качестве лидера западногерманской оппозиции за месяц до встречи с канцлером Конрадом Аденауэром. В июне 1963 Брандт сопровождал американского президента во время его официального визита в Берлин.
 в 1966—1969 годах — министр иностранных дел и вице-канцлер в правительстве большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ под руководством Курта Георга Кизингера. В этой роли продвигал отход от предшествовавшего курса на конфронтацию со странами восточного блока в пользу политики «изменения через сближение» (Wandel durch Annäherung), установил дипломатические отношения ФРГ с Югославией и Румынией.
 в 1969—1974 — федеральный канцлер ФРГ, возглавил коалиционное правительство СДПГ и СвДП (правительство Брандта-Шееля).
 в ноябре 1976—сентябре 1992 — председатель Социалистического интернационала.
 с 1979 — член Европейского парламента.

Брандт привёл СДПГ к победе на выборах 1969 и досрочных выборах 1972 годов.

Его политика была направлена на смягчение напряжения между странами Восточной и Западной Европы и известна под названием «новая восточная политика». 1 февраля 1970 года в Эссене был подписан советско-западногерманский договор «газ — трубы», подготовленный при поддержке Брандта. 19 марта 1970 года в Эрфурте состоялась первая встреча глав правительств ГДР и ФРГ, положившая символическое начало сближению двух германских государств. 12 августа 1970 года подписал в Москве совместно с председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным договор о признании послевоенных границ в Европе, положивший начало серии договоров ФРГ с восточноевропейскими странами. В 1972 году ГДР и ФРГ признали друг друга, после чего началось признание ГДР со стороны остальных государств, а в 1973 году она была принята в ООН.

7 декабря 1970 года, будучи канцлером ФРГ, преклонил колени перед монументом жертвам нацизма в Варшавском гетто. За вклад в улучшение международных отношений удостоен Нобелевской премии мира 10 декабря 1971 (с формулировкой «В знак признания конкретных инициатив, повлёкших ослабление напряжённости между Востоком и Западом»).

Во внутренней политике Брандт сумел провести ряд социальных реформ. Изменения в сфере образования (в частности введение стипендий) привели к тому, что к 1972 году число студентов в ФРГ увеличилось почти в два раза и едва не достигло 600 тысяч человек. Избирательная реформа снижала возрастной ценз избирателей с 21 до 18 лет, что позволило социал-демократам заручиться поддержкой студенчества.

Активная социальная политика правительства Брандта нашла отражение в ряде законов, улучшивших положение отдельных категорий населения, прежде всего со средними и низкими доходами. В частности вводилось обязательное страхование от несчастного случая для детсадовцев, школьников и студентов. Вместо обязательного выхода на пенсию в 65 лет вводилась подвижная возрастная шкала, улучшались условия пенсионного обеспечения для лиц с невысокими заработками. Изменения в системе медицинского страхования были направлены на проведение превентивных мер и раннее выявление заболеваний, что позволило повысить качество медицинских услуг.

24 апреля 1974 года в Бонне был арестован личный референт Брандта Гюнтер Гийом, являвшийся разведчиком ГДР. Это привело к серьёзному внутриполитическому кризису в ФРГ, окончившемуся 7 мая 1974 года отставкой Вилли Брандта с поста федерального канцлера.
О причинах отставки Брандта позже писал офицер КГБ Игорь Перетрухин: 
Вячеслав Кеворков также вспоминает разговор Брежнева с Андроповым по этому поводу:

Отставка Брандта (а также одновременная отставка Никсона и смерть Помпиду) стали для Брежнева большой травмой, так как начала рушиться его политика разрядки.
Возможно, из-за этого скандала был запрещён фильм «Скворец и Лира» (1974).

В 1977—1983 гг. Брандт был председателем Независимой комиссии «Север — Юг». Возглавлял фонд «Мир и развитие».
В 1987 году после ухода в отставку с поста председателя СДПГ избран почётным председателем партии.

Одним из его последних появлений на публике был полёт в Ирак 9 ноября 1990 года с целью освобождения 174 западных заложников Саддама Хусейна. С августа 1992 года состояние здоровья Брандта стало сильно ухудшаться. Умер 8 октября 1992 года в 16:35.

Награды

Книги 
 Вилли Брандт Мирная политика в Европе = Friedenspolitik in Europa. — М.: Прогресс, 1969. — 170 с. — Рассылается по специальному списку
 Вилли Брандт Воля к миру: перспективы политики. — М.: Прогресс, 1972. — 325 с. — Рассылается по специальному списку
 Вилли Брандт Организованное безумие. Гонка вооружений и голод в мире = Der organisierte Wahnsinn. — М.: Прогресс, 1986. — 195 с. — Рассылается по специальному списку
 Вилли Брандт Права человека — поруганные и преступно нарушаемые = Menschenrechte Mißhandelt und Mißbraucht Reinbek. — М.: Прогресс, 1988. — 92 с. — Рассылается по специальному списку
 Вилли Брандт Воспоминания. — Новости, 1991. ISBN 5-7020-0153-2
 Вилли Брандт Демократический социализм. Статьи и речи. — Республика, 1992. ISBN 5-250-01286-8
 Вилли Брандт, Генри Киссинджер, Валери Жискар д'Эстен Брежнев. Уйти вовремя. — Алгоритм, 2012. ISBN 978-5-4438-0120-9

Примечания

Литература 
 Стрелец М. В. Вилли Брандт и реалии XX в. // Вопросы истории. — 2013. — № 9. — С. 149—159.

Ссылки 

 Юрий Борухсон Вилли Брандт — великий канцлер Партнёр № 4, 2004
 Долгилевич Р. В. Вилли Брандт и западноберлинский вопрос. 1958—1964 гг. — Вопросы истории. — 2011. — № 3. — С. 34-53.
 Богуславский А. Р. Первые переговоры ГДР-ФРГ в 1970 г. — Вопросы истории. — 2010. № 8. — C. 3-17.
 
 
 

Премьер-министры, вступившие в должность в 1969 году
Правители Европы XX века
Политики, известные под псевдонимами
Журналисты Германии
Политики-эмигранты
Федеральные канцлеры Германии
Вице-канцлеры Германии
Депутаты Европарламента от Германии
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Почётные граждане Берлина
Почётные граждане Любека
Министры иностранных дел Германии
Кабинет Курта Георга Кизингера
Правящие бургомистры Берлина
Президенты Социнтерна
Члены Социалистической рабочей партии Германии
Иммигрировавшие в Норвегию из Германии
Члены бундестага Германии от Берлина
Члены бундестага Германии от Северного Рейна-Вестфалии
Председатели бундесрата Германии

Президенты Палаты депутатов Берлина
Председатели Социал-демократической партии Германии
Почётные доктора Гранадского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Страсбургского университета
Почётные доктора университета Марии Склодовской-Кюри
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)